Уфуцзин (, букв. «Канон Пяти Талисманов») — основной трактат даосской школы Линбао, который представил первый патриарх школы Гэ Чаофу (), трактат был передан семье Гэ через небесных бессмертных («истинных людей», Чжэнжэнь). Трактат называется Линбао Уфуцзин () и приводится в даосском каноне в составе сочинения
«Тай-шан лин бао у-фу сюй» ( — «Предисловие к Пяти Талисманам Высшей Сокровенной Драгоценности»).

Создание 
После 390 года Гэ Чаофу стал изучать книги, принадлежащие его семье, сочинения школы Шанцин и буддийские тексты, переработав которые он создал сочинение Уфуцзин, использовав пять талисманов из книги Гэ Хуна Баопу-цзы. Между 397 и 401 годами Гэ Чаофу передал это Уфуцзин двум ученикам — Сю Линци (徐靈期) и Жэнь Янцину (任延慶), это послужило основанием школы Линбао. Почти сразу же после 400 года тексты приобрели огромную популярность.

Текст входит в списки как 20 том из сочинений школы Линбао и как 183 том даосского канона.

Содержание 
Текст первой части посвящён космогонии и медитационным ритуалам, повторяющим разворачивание мироздания от первозданного хаоса через эпохи легендарных императоров. Практики и ритуалы основаны на пятичленных нумерологических системах.

Вторая часть посвящена в большей степени проблемам долголетия и бессмертия, включая практические советы по «уничтожение трех червей», «воздержание от питания пяти злаками» и т. д. Даются предписания по даосской алхимии, процессы прослеживаются по циклам календаря.

Третья часть включает даосские амулеты с краткими описаниями, ритуальные тексты, а также рассказы о деяниях святых бессмертных древности. В концовке сочинения объясняется ритуал «питания пяти ростками» (фу у я).

Примечания

Литература 
 Bokenkamp, Stephen. 1989. «Death and Ascent in Ling-pao Taoism.» Taoist Resources 1.2, 1-20.
 Bokenkamp, Stephen. 1997. Early Daoist Scriptures. Berkeley: University of California Press. ISBN 0520219317.
 Bokenkamp, Stephen. 2001. «First Daoist Canon.» In Scott Pearce, Audrey Spiro and Patricia Ebrey, eds., Culture and Power in the Reconstitution of the Chinese Realm (Cambridge, Mass.: Harvard University Press), 181—199. ISBN 0674005236.
 Bokenkamp, Stephen. 2008. «Lingbao.» In Fabrizio Pregadio, ed., The Encyclopedia of Taoism (London: Routledge), 663—667. ISBN 0700712003.
 Robinet, Isabelle. Taoism: Growth of a Religion. Stanford: Stanford University, 1997.
 Toshiaki, Yamada. «The Lingbao School.» in Livia Kohn, ed., Daoism Handbook (Leiden: Brill, 2000), 225—255.
 太上靈寶五符序 Уфуцзин — оригинальный текст с комментариями
  Lingbao, entry from the Encyclopedia of Taoism.
 

Даосские источники
Даосская наука о бессмертии
Линбао